Abd al-Latif al-Baghdadi (1162–1231) – kronikarz arabski
 Abd al-Latif al-Baghdadi (1917–1999) – egipski wojskowy i polityk